Платти:
 Платти, Джованни (1697—1763) — итальянский композитор эпохи барокко.
 Платти, Йожеф фон (1900—1990) — венгерский военный, спортсмен.